{{Карточка аниманга/Заголовок
 | title            = Star Twinkle PreCure
 | image            = 
 | caption          = 
 | ja_name          = スター☆トゥインクルプリキュア
 | ja_name_trans    = Сута: Тувинукуру Пурикюа
 | alternate_titles = 
 | genre            = махо-сёдзё, комедия, приключения
}}

Star Twinkle PreCure (яп. スター☆トゥインクルプリキュア Сута: Тувинукурy Пурикюа) — шестнадцатый сезон многосерийной серии Pretty Cure, созданной студией Toei Animation. Основные темы сериала — космос и знаки зодиака. Вышел 3 февраля 2019 года и завершился 26 января 2020 года. Транслировался на телеканале ANN, заменив Hugtto! Precure. 2 февраля 2020 года его сменил "Healin Good Pretty Cure".

 Сюжет 
Мир звездного неба — дом для двенадцати Звездных принцесс, которые являются хранительницами знаков зодиака и поддерживают порядок во Вселенной. Но когда Нотрайдеры атаковали Звездный дворец, принцессы разбежались по Вселенной и потерялись. Стремясь возродить принцесс и предотвратить Вселенную от поглощения тьмы, инопланетяне Лала Хагаромо и Прунс путешествуют с феей Фува в город Михоси на Земле, где они встречают творческую девочку Хикару Хосина. Получив кулон цветной звезды и одну из ручек цвета звезд, Хикару превращается в легендарную Прикюа — Кюа Стар.  Присоединившись к Лале и двум другим девушкам, Елене и Мадоке, Хикару ведет Мерцающих Звёзд Прикюа, поскольку они стремятся оживить Звездных принцесс и сразиться с Нотрайдерами.

 Персонажи 

 Главные персонажи 
Хикару Хосина (яп. 星奈 ひかる Хосина Хикару) / Кюа Стар (яп. キュアスター Кюа Сута:) — главная героиня сериала. 14-летняя ученица второго класса средней школы Михоси. Любит смотреть на звёзды, а также рисовать созвездия в своей записной книжке. Она жизнерадостна и полна воображения, но также упряма и часто действует, полагаясь на интуицию. Превращается в Кюа Стар, Прикюа звёзд.Сэйю: Эими Нарусэ

Лала Хагаромо (яп. 羽衣 ララ Хагаромо Рара) / Кюа Милки (яп. キュアミルキー Кюа Мируки) — 13-летняя инопланетянка. Родом с планеты Саман. Прибыла вместе с феями Фува и Прунс, чтобы найти Прикюа. По меркам своей планеты уже является взрослой. Хотя её присутствие на Земле считается незаконным, согласно космическим законам, ей разрешено оставаться на Земле под своим обычным псевдонимом. Может иногда совершать косяки. Превращается в Кюа Милки, Прикюа Млечного пути.Сэйю: Кономи Кохара

Елена Амамия (яп. 天宮 えれな Амамия Эрэна) / Кюа Солейл (яп. キュアソレイユ Кюа Сореию) — 15-летняя ученица третьего класса средней школы Михоси. Популярная ученица, получившая титул «Солнце средней школы Михоси». Наполовину японка со стороны матери, наполовину латиноамериканка со стороны отца. У неё есть несколько младших братьев и сестёр, за которыми она присматривает, когда её родители заняты делами в цветочном магазине. Превращается в Кюа Солейл, Прикюа Солнца.Сэйю: Киёно Ясуно

Мадока Кагуя (яп. 香久矢 まどか Кагуя Мадока) / Кюа Селена (яп. キュアセレーネ Кюа Серене) — 14-летняя ученица третьего класса средней школы Михоси. Президент студенческого совета, получившая титул «Луна средней школы Михоси». Она часто стремится быть женственной и гладкой, но иногда может тупить. Наследница старинного рода Кагуя. Отец Мадоки чиновник, а её мать пианистка. Умеет играть на пианино и стрелять из лука, а также знает правила и традиции чайной церемонии. Превращается в Кюа Селену, Прикюа Луны.Сэйю: Микако Комацу

Юни (яп. ユニ) / Кюа Космо (яп. キュアコスモ Кюа Косумо) — 14-летняя изменчивая кошка родом с планеты Радуг. Является певицей и идолом во Вселенной. Как и Лала, она инопланетянка. Её сородичи переселились на планету Радуг, так как были изгнаны со своей. Позже присоединяется к команде Мерцающих Звёзд Прикюа и становится Кюа Космо, Прикюа космоса и поступает в среднюю школу Михоси.Сэйю: Сумирэ Уэсака

 Мир звёздного неба 
 Феи 
 Фува (яп. フワ) — фея, созданная Звёздными принцессами. Проживает в книге Хикару со своей надеждой возродить Звездных принцесс. С помощью колец на своих ушах может создавать порталы в другие миры, в основном в космос.Сэйю: Хина Кино
 Прунс (яп. プルンス Пурунсу) — инопланетная фея-осьминог, который работал на Звёздных принцессах, поручившие ему миссию отправится вместе с Лалой на Землю и найти воительниц Прикюа. Его особенностью является то, что свою речь он заканчивает словом Прунс''.Сэйю: Хироюки Ёсино

Ссылки 
 Официальный сайт на Toei Animation 
 Аниме «Star Twinkle PreCure»  в энциклопедии сайта Anime News Network

Аниме и манга о девочках-волшебницах
Комедийные аниме и манга
Приключенческие аниме и манга
Аниме 2019 года
Манги
Мультфильмы по алфавиту
Pretty Cure